Aida Ndong – ex cestista senegalese
 Axel Méyé Me Ndong – calciatore gabonese
 Basilio Ndong – calciatore equatoguineano
 Boniface Ndong – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo senegalese
 Emmanuel Ndong Mba – calciatore gabonese
 Henri Junior Ndong – calciatore gabonese
 Jean Eyeghé Ndong – politico gabonese
 Lucien Fridolin Owona-Ndong – calciatore camerunese
 Raymond Ndong Sima – politico gabonese
 Patrick Nguema Ndong - giornalista franco-gabon